Укселесунд (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Укселесунд — місто у Швеції, у лені Седерманланд.